Poollicht op het noordelijk en zuidelijk halfrond van de Aarde, en op de planeten Jupiter en Saturnus.

Vernoemd
Noorderlicht (schip, 1910), een Nederlandse zeilschoener die vaart rondom Spitsbergen
Het Noorderlicht (loge), een vrijmetselaarsloge in Veendam, opgericht in 1878
Het Noorderlicht (school), een school in Zoetermeer

Kunst en cultuur
Noorderlicht (Ferdinand Bordewijk), een roman van Ferdinand Bordewijk
Het Noorderlicht (Het gouden kompas), een boek uit 1995 van Philip Pullman
Noorderlicht (fotomanifestatie), een jaarlijks fotofestival, afwisselend in Groningen en Leeuwarden
Noorderlicht (sculptuur), een sculptuur in Zweden
Het Noorderlicht (krant), een communistische krant in Noord-Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog
Noorderlicht (Klami), een muzikale fantasie van Uuno Klami
Noorderlicht (programma), een radio- en televisieprogramma van de VPRO

Gebouw
In het Noorderlicht, gebouw in Utrecht